Postasterope är ett släkte av kräftdjur. Postasterope ingår i familjen Cylindroleberididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Postasterope